Преваранти се може односити на:
Преваранти, филм Ридлија Скота,
Преваранти, британску серију.